Wręczyca – wieś w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Pajęczno
 Wręczyca – osada w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka
 Wręczyca – stacja kolejowa we wsi Borowe, w gminie Wręczyca Wielka

Podobne
 Wręczyca Wielka
 Wręczyca Mała